Kamień Krajeński – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim
 Kamień Krajeński – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim
 Kamień Krajeński – ładownia kolejowa, a dawniej stacja, w Kamieniu Krajeńskim

Zobacz też 
 dekanat Kamień Krajeński